Alain — pseudônimo do filósofo Émile-Auguste Chartier
 Alain — abreviatura oficial do botânico Henri Alain Liogier

Desambiguações de antropônimos

de:Ahlen (Begriffsklärung)
pl:Ahlen